

Anthroponyme 
 Arthur David Wadsley (1918-1969) est un minéralogiste australien. La wadsleyite, un minéral de haute pression, a été nommée en son honneur.
 Wadsley Jack est un surnom de , un sculpteur, coutelier, musicien et écrivain anglais, originaire de Wadsley (Yorkshire du Sud, Royaume-Uni).

Toponyme 
 Wadsley et  sont deux quartiers suburbains de Sheffield, dans le Yorkshire du Sud (Angleterre, Royaume-Uni).

Notes et références